Sreser je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Janjina, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 196 stanovnika te 85 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji